Il singolare del torneo di tennis Advanta Championships Philadelphia 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Conchita Martínez che ha battuto in finale Steffi Graf 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Steffi Graf (finale)
 Conchita Martínez (campionessa)
 Mary Joe Fernández (primo turno)
 Gabriela Sabatini (quarti di finale)

 Helena Suková (primo turno)
 Mary Pierce (secondo turno)
 Amanda Coetzer (quarti di finale)
 Nataša Zvereva (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Advanta Championships of Philadelphia 1993